Die Saison 1992/93 der Volleyball-Bundesliga war die siebzehnte Ausgabe dieses Wettbewerbs. Der CJD Berlin wurde zum ersten Mal Deutscher Meister. Rupenhorn und Leverkusen mussten absteigen, Straubing zog sich zurück.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende zwölf Mannschaften in der Bundesliga:
 VG Alstertal-Harksheide
 CJD Berlin
 SG Rupenhorn Berlin
 CJD Feuerbach
 Bayer 04 Leverkusen
 Bayern Lohhof
 USC Münster
 VfL Oythe
 Schweriner SC
 VC Schwerte
 VC Straubing
 TSG Tübingen

Als Titelverteidiger trat der USC Münster an. Aufsteiger waren der VC Straubing und die SG Rupenhorn Berlin.

Hauptrunde

Play-offs 
Bei den Frauen fanden Play-offs mit vier Teilnehmern statt, die besser platzierte Mannschaft besaß zuerst das Heimrecht.

Endstand 
Deutscher Meister wurde der CJD Berlin. Zweiter war der USC Münster, Dritter der Schweriner SC.

Weblinks 
 Volleyball-Bundesliga
 Ranglisten 1993 (PDF-Datei; 2,0 MB)

1992/93
Volleyballsaison 1992/93